Балибар () — французская фамилия. Известные носители:

 Балибар, Жанна (род. 1968) — французская актриса и певица.
 Балибар, Этьен (род. 1942) — французский философ, педагог.